Мадан () — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области. Население составляет 14 287 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Арпаджик
 Борика
 Бориново
 Боровина
 Букова-Поляна
 Буково
 Вехтино
 Високите
 Вранинци
 Вырба
 Вырбина
 Выргов-Дол
 Габрина
 Галиште
 Дирало
 Долие
 Касапско
 Кориите
 Крайна
 Крушев-Дол
 Купен
 Леска
 Лештак
 Ливаде
 Ловци
 Мадан
 Миле
 Митовска
 Мыглишта
 Петров-Дол
 Печинска
 Планинци
 Равнил
 Равништа
 Равно-Нивиште
 Рустан
 Средногорци
 Стайчин-Дол
 Студена
 Тынкото
 Уручовци
 Цирка
 Чурка
 Шаренска

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Мадан — Фахри Адемов Молайсенов (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов 2011 года, прежде, по результатам выборов 2007 года, кметом был Атанас Александров Иванов (Болгарская социалистическая партия (БСП)).

Примечания

Ссылки 
 Община Мадан 
 Информация об общине 

Общины Смолянской области